Bánov, comune della Repubblica Ceca
Bánov, comune della Slovacchia